Dean är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Bashford Dean (1867–1928), amerikansk zoolog
 Brett Dean (född 1961australisk kompositör, violast och dirigent
 Dixie Dean (1907–1980), fotbollsspelare
 Eddie Dean, fiktiv gestalt
 Ester Dean (född 1982), amerikansk sångare, låtskrivare, skivproducent och skådespelare
 Hazell Dean (född 1958), brittisk popsångare

 James Dean (1931–1955), amerikansk skådespelare
 Janet Dean (född 1949), brittisk labourpolitiker
 Jimmy Dean (1928–2010), amerikansk countrysångare, gitarrist och pianist
 John Dean (född 1938), amerikansk jurist
 Julia Dean (1830–1868), amerikansk skådespelare
 Julian Dean  (född 1975), nyzeeländsk tävlingscyklist

 Kevin Dean (född 1969), amerikansk ishockeyspelare

 Loren Dean (född 1969), amerikansk skådespelare
 Mike Dean (född 1968), engelsk fotbollsdomare
 Peter Dean (född 1951), amerikansk seglare
 Philippe Dean (född 1969), fransk skådespelare
 Roger Dean (född 1944), engelsk konstnär, designer, arkitekt och förläggare
 Susannah Dean, fiktiv gestalt
 Will Dean (född 1987), kanadensisk roddare

Se även
 Deane, engelskt efternamn

Engelska efternamn